hrabstwo Miller (ang. Miller County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Miller (ang. Miller County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Miller (ang. Miller County) w USA, w stanie Missouri